Vilbert ist der Familienname folgender Personen:

 Melody Vilbert (* 1976), französisches Model 

Vilbert steht auch für:

 Bernay-Vilbert, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Wilbert